Stern Seeburg est une marque née du rachat de l'entreprise Seeburg par Stern Electronics, elle peut évoquer :
 Seeburg, le fabricant de juke-box fondé en 1902 ;
 Stern Electronics, l'entreprise ayant racheté cette première en 1979.